Турнир в Тулоне () или Международный фестиваль будущих чемпионов в Тулоне и департаменте Вар () — международный футбольный турнир, проходящий в городе Тулон, в котором участвуют молодёжные команды в возрасте до 20 лет. С 2008 года в турнире также принимают участие Олимпийские сборные команды.

Турнир был создан в 1967 году Мауриче Ривелло (); в нём приняло участие шесть клубных команд. После этого семь лет турнир не проводился. Он был возобновлён в 1974 году. В этот раз в турнире принимали участие молодёжные сборные команды — Польша, Венгрия, Чехословакия и Бразилия, а также 4 клубные команды — «Дерби Каунти», «Андерлехт», «Ним Олимпик» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Со следующего года в турнире принимали участие исключительно сборные команды. В 2008 году в турнире впервые приняли участие Олимпийские сборные, заменив молодёжные команды. Был увеличен предел возрастного критерия футболистов. Он начал равняться, как и у олимпийских сборных, 23 годам, плюс ещё три игрока свыше этого предела.

В турнире одновременно принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы. По две лучшие команды групп встречаются в полуфинале, который состоит из одного матча. Победители полуфиналов встречаются между собой, выявляя сильнейшую команду. Проигравшие в полуфинале проводят матч за третье место. По традиции решающие матчи турнира проходят на стадионе Майоль.

Награды

Победители по странам

Медали (1967-2022)

Примечание: Полуфинальное выступление считалось долей бронзы.

1967 / 1991-1997

Ссылки 
 Официальный сайт
 Все розыгрыши турнира на rsssf.com

Международные соревнования по футболу во Франции
Спорт в Тулоне